Хатьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Мартин. Занимает площадь 11.01 км². Население — 52 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля